Carlos Rodríguez oder Carlos Rodriguez ist der Name folgender Personen:

* Carlos Rodríguez (Sportschütze) (1909–??), mexikanischer Sportschütze 
 Carlos Rodríguez (Boxer) (* 1939), venezolanischer Boxer 
 Carlos Rodriguez (Bodybuilder) (1943–1991), US-amerikanischer Bodybuilder 
 Carlos Rodríguez (Fechter) (* 1978), venezolanischer Fechter 
 Carlos Rodríguez (Dartspieler) (* 1979), spanischer Dartspieler 
 Carlos Rodríguez (Schauspieler) (* 1989), spanischer Schauspieler
 Carlos Rodríguez (E-Sportler) (* 1990), spanischer E-Sportler
 Carlos Rodríguez (Fußballspieler, Panama) (* 1990), panamaischer Fußballspieler 
 Carlos Rodríguez (Fußballspieler, 1990) (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Carlos Rodríguez (Leichtathlet) (* 1992), Sprinter aus Puerto Rico
 Carlos Rodríguez (Fußballspieler, 1997) (* 1997), mexikanischer Fußballspieler
 Carlos Rodríguez (Radsportler) (* 2001), spanischer Radsportler
 Carlos Gerardo Rodríguez (* 1985), mexikanischer Fußballspieler
 Carlos Márquez Rodríguez (1791–1878), spanischer Politiker
 Carlos Sosa Rodríguez (1912–1997), venezolanischer Politiker und Diplomat